Fiumara peut faire référence à :
 Fiumara, une commune italienne de la province de Reggio de Calabre ;
 un fiumara, un type de cours d'eau de l'Italie du Sud.